Stipe ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Stipe (1926–2012), US-amerikanischer Politiker
 Michael Stipe (* 1960), US-amerikanischer Rocksänger

Siehe auch:
 Stjepan